Osoby o nazwisku Escoto:
 Alejandro Domínguez Escoto – meksykański piłkarz
 Amaury Escoto – meksykański piłkarz
 Antonio Escoto – gwatemalski poeta